Westwell kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Westwell, Kent, ort i England, 
 Westwell, Oxfordshire, ort i England,